Hartweg se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Karl Theodor Hartweg
 Norman Edouard Hartweg